Израилевич — отчество и фамилия, образованные от имени имени Израиль.

Фамилия 
 Израилевич, Григорий Александрович (1924—1999) — советский художник, скульптор.
 Израилевич, Иосиф Соломонович (Альвэк, 1895—1943) — поэт-песенник.